Larry Hogan peut désigner :

 Larry Hogan (1942-), théologien autrichien ;
 Larry Hogan (1956-), homme politique américain.